Adamsberg ist der Name folgender Berge:
 Adamsberg (Österreich)
 Adamsberg (Sachsen) bei Altendorf
 Adamova hora in Tschechien

Adamsberg ist der Familienname von:
 Jean-Baptiste Adamsberg, Kommissar in verschiedenen Romanen der französischen Schriftstellerin Fred Vargas

Siehe auch:
 Adamsburg
Adamberger